Fimbulwinter:
 Fimbulwinter (фимбулвинтер) — апокалиптическая трёхлетняя зима в скандинавской мифологии.
 Fimbulwinter — норвежская музыкальная (блэк-метал) группа.